Bank of America Plaza (произносится Бэнк оф Аме́рика Пла́за) — офисный небоскрёб, расположенный по адресу: 901 , Даллас, штат Техас, США. Высота — 281 метр, 72 этажа. Занимает 1-ю строчку в списке самых высоких зданий города, 3-ю строчку в списке самых высоких зданий штата и является 27-м по высоте зданием в США (по состоянию на 2015 год).

Описание 
Ночная подсветка здания выполнена в виде разноцветных газоразрядных ламп, протянутых по граням и углам небоскрёба, общая длина труб подсветки составляет более 3000 метров. Bank of America Plaza стало одним из первых зданий в мире, получивших «Энергетическую звезду».
До апреля 2013 года у главного входа в здание располагалась скульптура Александра Либермана «Авантюра». Она представляла собой двенадцать стальных труб, переплетённых между собой и выкрашенных в красный цвет; высота композиции была 11,6 метров. Новый владелец здания убрал скульптуру, чтобы освободить привилегированные парковочные места у самого входа, и передал её в дар городу.
Три верхних этажа здания являются радио- и телекоммуникационным центром.
Главный арендатор здания, как явствует из названия, — Банк Америки.

Основные параметры
 Строительство — с начала 1983 по сентябрь 1985 года
 Высота — 280,7 метров; 4 метра (от пола до пола), 3,85 метров (от пола до потолка)
 Этажность — 72 этажа + 2 технических
 Площадь помещений — 171 312 м²
 Владелец — Dallas Main LP
 Архитектор — JPJ Architects и HLM Design
 Главный инженер — Брокетт Дэвис Дрейк и  Главный подрядчик — Bramalea LTD of Toronto
 Стоимость строительства — 146 млн долларов

История 
На волне строительного бума в США 1980-х годов предполагалось, что рядом с 70-этажным Bank of America Plaza появится «близнец» и ещё два здания меньших размеров (гостиница на 600 номеров и гаражный комплекс), которые образуют законченный архитектурный комплекс, но этим планам не суждено было сбыться, было построено лишь одно здание. Кроме того, крышу этого небоскрёба должна была венчать ступенчатая пирамида, от которой также в итоге отказались. На месте трёх не построенных зданий позднее были организованы открытая парковка и парк Бело-Гарден площадью 6100 м².
Строительство небоскрёба началось в 1983 году и было окончено два года спустя. Ещё в процессе строительства здание сменило два названия: Dallas Main Center и Interfirst Bank Plaza. Спустя год после открытия, в 1986 году, оно получило третье название: . Однако уже в 1988 году «Первый республиканский банк» был продан «Национальному банку Северной Каролины».

См. также 
 Архитектура Техаса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Bank of America Plaza 
 Bank of America Plaza  на сайте skyscrapercenter.com
 Bank of America Plaza    на сайте 

Небоскрёбы высотой от 250 до 299 метров
Небоскрёбы Далласа
Деловой район Далласа
Здания Bank of America
Здания и сооружения, заложенные в 1983 году
Небоскрёбы, построенные в 1985 году
Здания и сооружения, построенные в 1985 году в США